Le sigle PCEC peut faire référence à  :
 Plan Comptable des Etablissements de Crédit